Ostwestbahn steht für:
 Schweizerische Ostwestbahn
 Ost-West-S-Bahn, S-Bahnverbindung Mönchengladbach – Düsseldorf – Wuppertal – Hagen (S 8) der S-Bahn Rhein-Ruhr
 Ost-West-S-Bahn, nicht realisiertes Berliner Projekt